Зуївська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:

 Зуївська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Зуївська волость — Миргородського повіту Полтавської губернії.